Антимонопольное протесты в Болгарии под лозунгом «Да запалим монополите» («подожжём монополии») начались 28 января 2013 года в Сандански, 5 февраля в Благоевграде и впоследствии перекинулись на другие города. Протесты направлены против монополий и высоких счетов за электроэнергию и отопление за декабрь 2012 года и январь 2013 года. Некоторым пенсионерам пришли счета, сумма которых превышает их пенсию.

Требования протестующих включают:

Энергетический сектор:
 Национализация энергетических компаний
 Ликвидация всех фирм и передача их функций НЭК (Национальная энергетическая компания)
 Рассекречивание всех контрактов в энергетическом секторе и привлечение к ответственности подписавших их
 Потребление электроэнергии, произведённой на АЭС «Козлодуй», только на внутреннем рынке
 Обязательная покупка электроэнергии у НЭК.

Отопление:
 Индивидуальные контракты с компаниями, с возможностью разрыва контракта по желанию заказчика с уведомлением за месяц.
 Перерасчет и переоценка потребленного тепла.

В протестах приняли участие десятки тысяч человек во многих городах Болгарии, включая Софию. В городе Варна погиб  мужчина, совершивший акт самосожжения. Ранены десятки человек.

Отставка правительства 
20 февраля правительство Болгарии во главе с премьер-министром Бойко Борисовым подало в отставку. 21 февраля парламент утвердил отставку правительства.

3 марта 
В стране продолжились протесты — София, Варна несмотря на отставку правительства.

Самосожжения 
В ходе протестов было несколько случаев самосожжения, 5 человек погибли.

См. также 
 Болгарский референдум по атомной энергии (2013)
 Протесты в Армении (2015)
 Горанов, Пламен

Примечания

Ссылки 

 Правительство Болгарии не удержалось у власти без российской АЭС

Акции протеста в Болгарии
Февраль 2013 года
2013 год в Болгарии
Акции протеста 2013 года